Arturo Aguirre Gacitúa (2 de noviembre de 1952) es un político chileno. Fue alcalde de la comuna de Cerrillos entre el periodo 2012 a 2021.

Biografía 
Desde muy temprana edad se comprometió con el movimiento obrero y encabezó el sindicato de la empresa donde laboraba. Su militancia política lo hizo blanco de la persecución en la dictadura militar de Augusto Pinochet, por lo cual fue exiliado de Chile. Vivió en Canadá durante 12 años y retornó a Chile antes de la vuelta a la democracia. Se desempeña como asesor sindical, aportando a la Organización Social de Chile.

Es miembro del Comité Pro Cerrillos, que dio paso a la conformación de la comuna del mismo nombre en 1991. Desde la fundación de la comuna en 1992, es elegido concejal y reelegido periódicamente hasta el 2012, cuando asume por primera vez el sillón alcaldicio y reelegido como edil en las elecciones municipales de 2016 con el 63,57% de los votos. En mayo de 2021 pierde las elecciones municipales de ese año.

Denuncias de abuso y acoso 
El 16 de marzo de 2021 fue publicado un reportaje de Ciper, en el cual Aguirre es denunciado por 5 mujeres por abusar de ellas hasta acosarlas. El 18 de marzo la candidata presidencial por el Partido Socialista (PS), Paula Narváez, pidió la expulsión de Aguirre desde el partido. El mismo día, Aguirre anunció su renuncia al PS. El PS habría sabido de la denuncia por abuso y acoso sexual desde enero, pero de todas formas apoyaron su repostulación como alcalde.

El mismo 18 de marzo, Aguirre señala en una entrevista para CHV Noticias que «nunca podrán probar algo, porque todo es falso», argumentando que toda esta situación ha sido una maniobra política organizada por un funcionario de la municipalidad.

Historial electoral

Elecciones municipales de 2012 

 Elecciones municipales de 2012, para la alcaldía de Cerrillos

Elecciones municipales de 2016

Elecciones municipales de 2016, para la alcaldía de Cerrillos

Elecciones municipales de 2021 

 Elecciones municipales de 2021, para la alcaldía de Cerrillos

Referencias 

Políticos de Chile
Socialistas de Chile
Alcaldes de Cerrillos